Tscharmann ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Tscharmann (1871–1945), deutscher SS-Funktionär
 Heinrich Tscharmann (1859–1932), deutscher Architekt und sächsischer Baubeamter

Siehe auch:
 Scharmann
 Charman